Pierre Abadie (milieu du ), ministre protestant français de Pau ;
 Pierre Abadie (1896-1972), peintre français.